Abancay (stad), een stad in de Apurímacregio in Peru.
Abancay (district), een district in de provincie Abancay in Peru
Abancay (provincie), een provincie in de Apurímacregio in Peru.